Пологовский городской совет () — входит в состав
Пологовского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр городского совета находится в 
г. Пологи.

Населённые пункты совета 
 
 г. Пологи

Примечания 

Городские советы Запорожской области